
 Дзвін — ударний музичний, а також сигнальний підвісний інструмент.
 Дзвін — фігура вищого пілотажу.
 Дзвін — одна з назв колодок складеного колісного обода.
 «Дзвін» — один з псевдонімів генерах-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Видання 
 «Дзвін» — літературно-публіцистичний збірник, виданий у 1878 році у Львові Михайлом Павликом за активної участі Івана Франка як неперіодичне продовження забороненого австро-угорською цензурою журналу «Громадський друг»;
 «Дзвін» — щомісячний літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис Національної спілки письменників України;
 «Дзвін» — літературно-мистецький і суспільно-політичний журнал соціал-демократичного напряму, що виходив в 1913—1914 роках у Києві.
 «Дзвін» — перша в західному регіоні України незалежна позацензурна газета. Заснована у жовтні 1989 року.
 «Дзвін» — видавнича спілка Володимира Винниченка, Юрія Тищенка та Лева Юркевича, заснована 1907 року в Києві.
 «Дзвін» — орган Криворізької міської управи, «Округовий Криворізький часопис», виходив з 1 жовтня 1941.
 «Дзвін» () — перша литовськомовна газета.

Музичний гурт 
 «Дзвін» — український музичний гурт, створений 1989 року у Трускавці.

Фестиваль 
 «Дзвін» — фестиваль

Див. також 
 Дзвони
 Дзвінка — картяна масть

Примітки